Jaclyn DeSantis (1979) – attrice statunitense
 Joe DeSantis (1957) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John DeSantis (1977) – attore canadese
 Nick Desantis (1967) – ex calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo canadese
 Ron DeSantis (1978) – militare e politico statunitense
 Stanley DeSantis (1953-2005) – attore statunitense

Pagine correlate 
 De Santis
 De Sanctis